Кубок Німеччини з футболу 2009–2010 — 67-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул захищав бременський Вердер. Переможцем стала мюнхенська Баварія, яка перемогла в національному кубку вп'ятнадцяте.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 серпня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 серпня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 серпня 2009

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2009

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2009

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 лютого 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 лютого 2010

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 березня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 березня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Німеччини на soccerway 

2009—2010
Німеччина
Німеччина
2009 у німецькому спорті
2010 у німецькому спорті